Harville bezeichnet
 Harville französische Gemeinde im Département Meuse

Harville ist
 der picardische Name der nordfranzösischen Gemeinde Herleville

Siehe auch:
 Louis-Auguste Jouvenel des Ursins d’Harville (1749–1815), französischer General der Kavallerie
 Janet Harville (* 1952), US-amerikanische Ruderin